Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Каролін Возняцкі виграла титул, перемігши у фіналі Анну Чакветадзе з рахунком 3–6, 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Жінки, одиночний розряд
Pilot Pen Tennis